Киргизия принимала участие в Летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай) в четвёртый раз за свою историю. Спортсмены Киргизии завоевали в Пекине 1 серебряную и 2 бронзовые награды. Сборную страны представлял 21 спортсмен, в том числе 4 женщины. Знаменосец делегации — дзюдоист Талант Джанагулов.

Награды 

См. статистику с официального сайта.

| width="70%" align="left" valign="top" |

Состав Киргизской олимпийской команды

Борьба 

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба

Бокс

Дзюдо 

Мужчины

Женщины

Лёгкая атлетика

Плавание

Стрельба 

Мужчины

Тхэквондо 

Мужчины

Тяжёлая атлетика 

Мужчины

Фехтование 

Мужчины

Источники 

Страны на летних Олимпийских играх 2008 года
Спорт в Киргизии в 2008 году